Phua ist der Familienname der folgenden Personen:

 Cynthia Phua (* 1958), singapurische Führungskraft und Politikerin 
 Denise Phua (* 1959), singapurische Politikerin und Menschenrechtsaktivistin
 Jasmin Phua (* 2001), singapurische Leichtathletin
 Paul Phua (* 1964), malaysischer Geschäftsmann und Pokerspieler
 Willie Phua (* 1928), singapurischer Fotojournalist und Nachrichtenkameramann